Мокен может означать:

 Мокен — австронезийская этническая группа (морские цыгане).
 Мокен — река в Хабаровском крае России, приток  Мухена.